Исла́м Слимани́ (; 18 июня 1988, Алжир, Алжир) — алжирский футболист, нападающий клуба «Андерлехт» и сборной Алжира. Участник чемпионата мира 2014.

Клубная карьера 

Воспитанник клуба «ВБ Айн-Бениан». Начал взрослую карьеру в клубе третьего дивизиона Алжира «ЖСМ Шерага», за который он в первом же сезоне забил 18 мячей в 20 встречах.

В 2009 году Ислам перешёл в «Белуиздад». Сумма трансфера составила 800 тыс. алжирских динар. Он подписал с командой контракт на два года. 6 августа в матче против «Оран» он дебютировал в алжирской Премьер-лиге. 12 сентября в поединке против «Эль-Эульма» забил свой первый гол за команду. 17 мая 2011 года во встрече против «Кабилии» Ислам сделал «покер». В сезоне 2011/12 вместе с командой дошёл до финала Кубка Алжира, где «Белуиздад» уступил «ЕС Сетиф» (1:2).

В июле 2013 года к Слимани был повышенный интерес со стороны французских «Ниццы» и «Гавра». В августе того же года он перешёл в лиссабонский «Спортинг», клуб заплатил за него 300 тысяч евро. В команде Ислам взял себе 9 номер. 24 августа в поединке против «Академики» он дебютировал в Сангриш лиге. 2 ноября в матче против «Маритиму» Ислам забил свой первый гол за «львов». В марте 2014 года забил 4 гола в 4 матчах подряд, в том числе единственный гол в принципиальном дерби с «Порту». В сезоне 2013/14 «Спортинг» занял второе место в чемпионате Португалии, уступив лишь «Бенфике», Слимани сыграл в 26 матчах и забил 8 голов. Также в этом сезоне он провёл 1 матч в Второй лиге Португалии за фарм-клуб «Спортинг Б». В 2015 году Ислам стал обладателем Кубка и Суперкубка Португалии. 18 августа в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА Слимани забил победный гол.

Летом 2016 года Слимани перешёл в английский «Лестер Сити», заключив с клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 35 млн евро. 17 сентября в матче против «Бернли» дебютировал в английской Премьер-лиге. В этом же поединке Слимани сделал «дубль», забив свои первые голы за «Лестер Сити». 27 сентября в матче Лиги чемпионов против португальского «Порту» он забил гол, который помог «Лестеру» стать первой английской командой, одержавшей две победы подряд в двух стартовых поединках турнира, дебютируя в Лиге чемпионов.

В начале 2018 года Слимани на правах аренды перешёл в «Ньюкасл Юнайтед». 31 марта в матче против «Хаддерсфилд Таун» он дебютировал за новую команду. Летом 2018 года Слимани был отдан в аренду в турецкий «Фенербахче». 18 августа в матче против «Ени Малатьяспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 1 сентября в поединке против «Кайсериспора» Ислам забил свой первый гол за «Фенербахче». 4 октября в матче Лиги Европы против трнавского «Спартака» он сделал «дубль».

21 августа 2019 года Слимани на правах аренды перешел на сезон в «Монако». 25 августа в матче против «Нима» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Ислам забил свой первый гол за «Монако». За время пребывания в клубе отметился девятью голами и семью ассистами в 18 играх лиги. Однако, «Монако» решило не подписывать со он постоянный контракт и по окончании сезона он вернулся в «Лестер Сити».

13 января 2021 года Слимани подписал контракт с «Лионом» в статусе свободного агента. 17 января в матче против «Меца» он дебютировал за новый клуб. 21 марта в поединке против «Пари Сен-Жермен» Ислам забил свой первый гол за «Лион». В том же году в матчах Лиги Европы против пражской «Спарты» и датского «Брондбю» он забил три мяча. 

В начале 2022 года Ислам на полгода вернулся в «Спортинг». Летом того же года Слимани перешёл в «Брест». 28 августа в матче против «Монпелье» он дебютировал за новый клуб. 2 октября в поединке против «Осера» Ислам забил свой первый гол за «Брест». В начале 2023 года на правах свободного агента Слимани стал игроком бельгийского «Андерлехта», подписав контракт до конца сезона. 3 февраля в матче против Остенде он дебютировал в Жюпиле лиге. 12 февраля в поединке против «Сент-Трюйдена» Ислам забил свой первый гол за «Андерлехт».

Карьера в сборной 

22 января 2012 года в товарищеский матче против сборной Нигера Слимани дебютировал за сборную Алжира. 2 июня в отборочной встрече Чемпионата мира 2014 против сборной Руанды Ислам забил свой первый гол за национальную команду.

В 2013 году он был включен в заявку сборной на участие в Кубке африканских наций. На турнире Ислам сыграл в матчах против сборных Туниса, Того и Кот-д’Ивуара.

В мае 2013 года принял участие в матче сборной игроков национального чемпионата Алжира против Мавритании (1:0), забил в этой встрече единственный гол.

В квалификации на чемпионат мира 2014 он стал лучшим бомбардиром сборной Алжира.

В мае 2014 года Слимани попал в заявку сборной на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он принял участие во всех четырёх матчах своей команды. В матче против сборной Южной Кореи он забил свой первый мяч на мундиале. В решающем матче группового этапа против сборной России забил единственный гол алжирцев в ворота Игоря Акинфеева, который сделал счёт ничейным и вывел национальную команду в плей-офф чемпионата мира впервые в истории страны. По окончании встречи ФИФА назвала Слимани лучшим игроком матча. Алжирский футбольный портал оценил футболиста оценкой 9 из 10 баллов.

В 2015 году Ислам во второй раз принял участие в Кубке Африки в Экваториальной Гвинее. На турнире он сыграл в матчах против команд ЮАР, Ганы и Кот-д’Ивуара. В поединке против африканцев Слимани забил гол.

В 2017 году Слимани в третий раз принял участие в Кубке африканских наций в Габоне. На турнире он сыграл в матче против Зимбабве, сборной Туниса и Сенегала. В поединке против сенегальцев Ислам сделал «дубль».

В 2019 году Слимани в четвертый раз принял участие в Кубке Африки в Египте. На турнире он принял участие в матчах против сборных Танзании, Кот-д’Ивуара и Сенегала. В поединке против танзанийцев Ислам забил гол.

В 2022 году Слимани в пятый раз принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Сьерра-Леоне  Кот-д’Ивуара и Экваториальной Гвинеи.

Голы за сборную Алжира

Достижения 

Клубные

  «Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2015

Международные

  Сборная Алжира
 Обладатель Кубка африканских наций: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лестер Сити»
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Белуиздад»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Андерлехт»